Højby ist der Name folgender dänischer Ortschaften:

 Højby (Lejre Kommune) – eine Ortschaft der Lejre Kommune im Rorup Sogn
 Højby (Odder Kommune) – eine Ortschaft der Odder Kommune im Halling Sogn (Odder Kommune)
 Højby (Odense Kommune) – ein Stadtteil von Odense im Højby Sogn (Odense Kommune)
 Højby (Odsherred Kommune) – eine Kleinstadt der Odsherred Kommune im Højby Sogn (Odsherred Kommune)